Halvari est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mika Halvari (né en 1970), athlète finlandais en lancer du poids
Mikko Halvari (né en 1983), athlète finlandais en décathlon

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois